Bigio – scultura in marmo
 Bigio – colore
 Bigio – antroponimo maschile
 Fratel Bigio –  personaggio dei racconti de Il libro della giungla e Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling

Persone 

 Guido Bigio – pilota automobilistico e progettista italiano
 Narcísio Costa Bigio – botanico

Pseudonimi
 Nanni di Baccio Bigio – pseudonimo dell'architetto italiano Giovanni Lippi
 Il Bigio – pseudonimo del pittore italiano Giovan Battista Bracelli